Ben Lomond (Schotland), een berg in Schotland.
Ben Lomond (Arkansas), een plaats in Arkansas.
Ben Lomond (Californië), een plaats in Californië.